Sandfjorden kan henvise til:

 Sandfjorden (Berlevåg) – en lille fjord nær Berlevåg i Finnmark
 Sandfjorden (ved Koifjorden) – en fjord øst for Koifjorden i Gamvik kommune i Finnmark
 Sandfjorden (Mehamn) – en fjord øst for Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark
 Sandfjorden (Lebesby) – en fjord ved Kinnarodden i Lebesby kommune i Finnmark
 Sandfjorden (Nordkap) – en fjord i Nordkapp kommune i Finnmark
 Sandfjorden (Måsøya) – en fjord på Måsøya i Måsøy kommune i Finnmark
 Sandfjorden (Hasvik) – en fjord på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark
 Sandfjorden (Hammerfest) – en lille fjordarm af Langstrandfjorden på Sørøya i Hammerfest kommune i Finnmark